Villa Clara peut faire référence à :
 Province de Villa Clara, subdivision de Cuba
 Villa Clara (Argentine)

Voir aussi 
 FC Villa Clara, club de football de Villa Clara
 Naranjas de Villa Clara, club cubain de baseball